Schwank steht für:
 Schwank, volksnahe Erzählung oder Theaterstück

Personen:
 Adam Joseph Schwank (1820–1902), deutscher  Stifter, Freimaurer und Rechtsgelehrter
 Benedikt Schwank (1923–2016), deutscher Benediktinermönch und Theologieprofessor
 Bernhard Schwank (* 1960), deutscher Sportfunktionär
 Edgar Schwank (* 1973), lettisch-deutscher Handballspieler und -funktionär
 Eduardo Schwank (* 1986), argentinischer Tennisspieler
 Felix Schwank (1922–2017), Schweizer Politiker (FDP), Stadtpräsident Schaffhausen 1969–1988
 Günter Schwank (1931–2019), deutscher Unternehmer und Verbandsfunktionär
 Helmut Schwank, Pseudonym von Heinz G. Hahs (1934–2019), Schriftsteller
 Inge Schwank (* 1959), deutsche Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Maria Rave-Schwank (* 1935), deutsche Psychiaterin
 Willi Schwank (* um 1920), deutscher Koch

Siehe auch:
 Schwanke (Familiennamen)